Azagra kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 San Fernando (kommun i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Romblon, 
 Azagra (ort), Centrala Visayas, Province of Negros Oriental,

Spanien 

 Azagra (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Azagra (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar